Sornay bezeichnet:

Sornay (Musikinstrument), ein persisches Musikinstrument
Sornay (Haute-Saône), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Sornay (Saône-et-Loire), eine Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire